Го́би (, ) — обширный регион в Центральной Азии (на территории Монголии и Китая), третья по величине жаркая пустыня в мире, характеризующаяся пустынными и полупустынными ландшафтами. Гоби простирается на 1600 км с юго-запада на северо-восток и на 800 км с севера на юг. Площадь — 1 300 000 км² (по состоянию на 2007 год шестая по величине пустыня в мире и вторая по величине в Азии).

С древних времён эта местность была известна под именем «пустыня Шамо».

В целях предотвращения расширения пустыни правительством КНР реализуется проект «Зелёная китайская стена».

Археологи и палеонтологи провели раскопки в бассейне Немегэт в северо-западной части пустыни Гоби (в Монголии), где было обнаружено много останков разнообразных динозавров и прочих доисторических животных, к примеру, велоцирапторов, протоцератопсов, тарбозавров и зауролофов. Наиболее известна находка «Дерущихся динозавров», сцепившихся и погибших при обвале велоцираптора и протоцератопса.

Этимология 
Слово «гоби» монгольского происхождения и означает «безводное место». Этим словом в Центральной Азии обозначают пустынные и полупустынные ландшафты.

География 
Гоби простирается от гор Монгольского Алтая и Тянь-Шаня на западе до Северокитайского плато на востоке; на севере Гоби переходит в степи Монголии, на юге регион ограничен горами Наньшань и Алтынтаг и рекой Хуанхэ. По совокупности пустынных территорий Гоби является крупнейшей пустыней Азии.

Регионы 
Гоби включает в себя несколько географических регионов: Заалтайская Гоби, Монгольская Гоби, Алашань (Алашаньская Гоби), Гашунская Гоби и Джунгария (Джунгарская Гоби).

Заалтайская Гоби 
Заалтайская Гоби — пустыня, расположенная на юго-западе Монголии, является частью цепочки пустынь Гоби. Ограничена Монгольским Алтаем на севере и горами Тас-Богдо и Цаган-Богдо на юге. Занимает бессточную замкнутую впадину Ингэни-Хобур на высоте 700—1800 м (минимальная высота 532 м), пересечённую сухими руслами временных водотоков (сайры). Почва каменистая, местами песчано-щебнистая.

Растительность редкая (саксаул, эфедра и другие), возле немногочисленных родников есть заросли тростника, тамариска, джиды, разнолистного тополя, верблюжьей колючки, на заболоченных, засоленных участках — солянки.

В Заалтайской Гоби сохранились антилопа джейран, кулан, изредка встречаются дикий верблюд, в горах — гобийский медведь.

Монгольская Гоби 

Монгольская Гоби (Шамо) — самая большая пустыня в составе Гоби, расположена в Монголии, в середине горного хребта Пешань, занимает часть восточной Джунгарии. Большую часть населения составляют кочующие монгольские и ойратские племена. Как и остальные пустыни в составе Гоби, слабо заселена.

На территории пустыни сохранились редчайшие гобийские эндемики.

Алашань 
Алашань — пустыня в Центральной Азии (Китай), составной регион пустыни Гоби («Алашанская Гоби»). Ограничена горами Наньшань на юго-западе, рекой Хуанхэ на юго-востоке; на севере, в районе монголо-китайской границы, переходит в Монгольскую Гоби. В её составе различают песчаные массивы Бадын-Джаран, Холалис, Тэнгэр и Уланпухо.

Гашунская Гоби 
Гашунская Гоби — равнина между восточными отрогами Тянь-Шаня и Хамийской впадиной на севере и горами Бэйшань на юге, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Является частью пустыни Гоби.Рельеф полого-волнистый, со сложным лабиринтом широких лощин, разделённых плоскими холмами и скалистыми гривами относительной высоты до 100 м. Каменистая, частично галечная безводная пустыня; в замкнутых депрессиях — солончаки. Климат резко континентальный; абсолютные максимальные температуры летом до +40 °C, абсолютные минимальные зимой до −32 °C. Осадков менее 50 мм в год. Растительность сильно разреженная; по временно увлажняемым руслам — одиночные кусты тамариска, зайсанского саксаула, селитрянки; однолетние солянки. Среди животных — джейран, дикий осёл — кулан-джигетай, дикий верблюд, обильны грызуны и пресмыкающиеся.

Джунгария 
Джунгария (, , , ) — пустыня в Центральной Азии, на северо-западе Китая, составной регион пустыни Гоби («Джунгарская Гоби»). Ограничена горами Монгольский Алтай на севере и востоке и Тянь-Шанем на юге. Крайний восток пустыни переходит в Монгольскую Гоби. Площадь 777 000 км². В её составе различают Дзосотын-Элисун, Карамалы, Коббе и др.

На территории пустыни находилось Джунгарское ханство.

Климат 
Гоби — это в целом холодная пустыня, на её дюнах бывают заморозки и иногда снег. Кроме того, что она находится довольно далеко на севере Китая, она также расположена на высоком плато (примерно на 910—1520 м над уровнем моря), что также способствует низким температурам. Среднегодовые температуры +1 °C — +9 °C. Климат пустыни Гоби резко континентальный, в связи с большой площадью пустыни и зависит от перепада высот над уровнем моря; колебания температур экстремальны по своему характеру: зимы не только очень холодные, но и сопровождаются сильнейшими ветрами (из сибирских степей), лето — исключительно жаркое. Температура Гоби может достигать температуры от −40 °C зимой до 45 °C летом. Годовая амплитуда температур в Гоби составляет 85 °C, суточная же амплитуда температур может достигать 35 °C.

В среднем в Гоби ежегодно выпадает примерно 194 мм дождя. Бо́льшая часть осадков выпадает летом.

См. также 

 Большой Гобийский заповедник
 Гобийский Тянь-Шань
 Монгольская палеонтологическая экспедиция АН СССР.

Примечания

Литература 
 Петров M. П. Пустыни земного шара. Л., 1973
 Zhongguo dili. Beijing, 1993
 Zhonghua renmin gongheguo di ming da ci dian. Beijing, 1998—2002. Vol. 1-5
 Алексеева Н. Н. Современные ландшафты зарубежной Азии. М., 2003

 
Пустыни Китая
Пустыни Монголии